Dentudo puede referirse a:

 Dentudo: el nombre popular de la familia de peces Acestrorhynchidae,

 Dentudo: el nombre popular en Paraguay de la especie de ave Phytotoma rutila.